Jotangan (Bayat)
 Jotangan (Mojosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing